Полоха:
 Полоха (посёлок железнодорожной станции) — посёлок в Урдомском сельском поселении Приморского района Архангельской области
 Полоха (станция) — станция Северной железной дороги в Архангельской области